Политех — сокращение.
 Политех — политехнический университет или политехнический институт.
 Политех — официальное сокращение московского Политехнического музея.
 «Политех» — российский мини-футбольный клуб из Санкт-Петербурга.
 «Политех» — название российского волейбольного клуба «ЮЗГУ-Атом» из Курска в 2010—2016 годах (в 2016—2017 — «ЮЗГУ-Политех»).
 «Политех» () — канадский фильм 2009 года по мотивам событий массового убийства в Политехнической школе Монреаля.
 «Динамо-Политех» — российский мужской баскетбольный клуб из Курска.
 Политех — украинская торгово-производственная компания.

См. также